Gemarang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gemarang (administrativ by i Indonesien, lat -7,42, long 111,35), Jawa Timur, 
 Desa Gemarang (administrativ by i Indonesien, lat -7,37, long 111,35), Jawa Timur, 
 Kecamatan Gemarang, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Gemarang (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 111,76), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar